Матросово — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Матросово — село в подчинении городской администрации Аркалыка Костанайской области.
 Матросово — село в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области, ликвидировано в 2018 г.

Россия 
 Матросово — посёлок в Гурьевском районе Калининградской области.
 Матросово — посёлок в Полесском районе Калининградской области.
 Матросово — село в Яшалтинском районе Калмыкии.
 Матросово — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Матросово — село в Поронайском районе Сахалинской области.
 Матросово — остановочный пункт Октябрьской железной дороги.
 Матросово — железнодорожная станция Сахалинской железной дороги.

Украина 
 Матросово — село в Солонянском районе Днепропетровской области.

См. также 
 Посёлок Матросова